Масантаре има више значења:

 Масантаре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Масантаре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику